Натуральне число 1775
 1775 рік до нашої ери
 1775 рік нашої ери